schooljaarafsluiting, een ceremonie voor de afsluiting van een schooljaar;
schoolverlaten, het einde van de schoolloopbaan van een leerling.